Morderstwo pierwszego stopnia (Murder in the First) – amerykańsko-francuski film z 1995
 Murder in the First – amerykański serial telewizyjny z 2014